Israël Aharoni (1882-1946), un zoologiste israélien.
 Yohanan Aharoni (1919-1976), un archéologue israélien.